Pallenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Pallenberg (1942–2017), deutsches Fotomodell, Schauspielerin und Mode-Designerin
 Heinrich Mosler-Pallenberg (1863–1893), deutscher Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Jakob Pallenberg (1831–1900), deutscher Möbelfabrikant und Kunstmäzen
 Johann Heinrich Pallenberg (1802–1884), deutscher Möbelfabrikant und Kunstmäzen
 Josef Pallenberg (1882–1946), deutscher Tierplastiker 
 Max Pallenberg (1877–1934), österreichischer Schauspieler
 Sascha Pallenberg (* 1971), deutscher Technik-Blogger

Pallenberg ist der Name folgender Unternehmen:
 Heinrich Pallenberg (Möbelmanufaktur) (1827–1959)